Control (tecla)
Control (filme de 2004), com Ray Liotta
Control (filme de 2007), com Sam Riley e Samantha Morton
Control (jogo eletrônico) criado pela Remedy Entertainment

Música
Control (álbum de Janet Jackson)
Control (álbum de Teena Johnsons)
"Control" (canção de Puddle of Mudd)

Control: The Remixes, álbum de Janet Jackson

Desambiguação